Лесные филидоры () — род воробьиных птиц из семейства печниковых.

Описание 
Довольно крупные печниковые, длина тела представителей разных видов варьирует от 17 до 19 см. Они тускло окрашены, с довольно крепким клювом, обитают в основном в нижних ярусах низменных влажных джунглей, некоторые виды предпочитают бамбуковые заросли. Устраивают свои гнезда в ямах, вырытых в оврагах.

Виды 
В состав рода включают 10 видов:

Примечания

Литература 
 

Печниковые
Роды птиц